Древние восточные церкви могут означать:

 Доэфесские церкви — церкви, признающие только первые два Вселенские собора.

 Древневосточные православные церкви — церкви, признающие только первые три Вселенские собора.

Древние восточные литургические обряды 
 Антиохийская традиция
 Западно-сирийская группа
 Западно-сирийский обряд
 Маронитский обряд
 Сиро-азийская группа
 Армянский обряд
 Восточно-сирийская группа
 Восточно-сирийский обряд (халдейский)
 Александрийская традиция
 Коптский обряд

См. также 
 Христиане апостола Фомы
 Церкви традиции апостола Фомы
 Сирийское христианство
 Восточнокатолические церкви